Александр Боровков:
 Боровков, Александр Александрович (род. 1964) — российский преступник, организатор банды, убившей 15 человек.
 Боровков, Александр Алексеевич (род. 1931) — математик, академик РАН.
 Боровков, Александр Дмитриевич (1788—1856) — российский чиновник, мемуарист.
 Боровков, Александр Константинович (1904—1962) — советский лингвист-тюрколог.
 Боровков, Александр Сергеевич (род. 1982) — российский и белорусский хоккеист.